Klatten peut faire référence à :

Personnes 

 Joanna Klatten (1985-), une golfeuse professionnelle française
 Susanne Klatten (1962-)
  (1945-)

Autres 
 , un groupe de musique danois